Paramonhystera är ett släkte av rundmaskar. Paramonhystera ingår i familjen Monhysteridae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Paramonhystera